Der Name Rapide steht für:

 das Automodell Aston Martin Rapide
 das Automodell Lagonda Rapide
 eine französische Zuggattung, siehe Schnellzug#Frankreich
 der ursprüngliche Name von Ulm (Schiff, 1937)
 FWN Rapide, Mehrzweckfrachter

Siehe auch: